El Presidente est un groupe de pop rock écossais ;
 El Presidente est le premier album du groupe El Presidente ;
 El Presidente est un album de bande dessinée franco-belge de la série Sammy ;
 El Presidente est un film historique et biographique philippin sorti de Mark Meily en 2012 ;
 El Presidente est un film argentin réalisé par Santiago Mitre sorti en 2017 ;
 , série télévisée chilienne, depuis 2020 ;
 El Presidente, une boisson alcoolisée.

Voir aussi